Ми́рча Никола́евич Со́цки-Войниче́ску (10 февраля 1950, Бельцы, Молдавская ССР — 30 декабря 2008, Кишинёв, Молдавия) — советский и молдавский актёр театра и кино, педагог.

Биография 
Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (1971). С 1971 года — актёр молодёжного театра «Лучафэрул». В кино с 1969 года, первая роль — Пичул в фильме Эмиля Лотяну «Это мгновение».

В 2007 году поставил документальный фильм «Мой театр — моя жизнь». Работал преподавателем в Кишинёвском государственном институте искусств им. Г. Музическу. 
Брат — актёр Виктор Соцки-Войническу.

Умер в 2008 году в Кишинёве.

Фильмография 
 1969 — Это мгновение — Пичул
 1969 — Один перед любовью — Павел Ионашку, журналист
 1971 — Лаутары — эпизод
 1974 — Если хочешь быть счастливым— Поддар
 1975 — Восход над Гангом — Ммондип
 1976 — Случай на фестивале — Павел Кирошка
 1978 — Подозрительный
 1978 — Агент секретной службы 
 1979 — Аист
 1980 — Овод — Марконе
 1983 — Тайна виллы «Грета» — эпизод
  — Парашютисты — тренер
 1987 — Акселератка
 1988 — Государственная граница. Фильм 8-й: На дальнем пограничье — Тагир
 1989 — Похищение чародея
 1989 — Сувенир для прокурора — Мирча Николаевич Сандулесу
 1991 — Побег на край света
 1993 — Серые волки — Машитов

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Академии музыки имени Г. Музическу